El Molar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 El Molar (kommun), Katalonien, Província de Tarragona, 
 El Molar (ort i Spanien, Katalonien, Província de Tarragona, lat 41,16, long 0,71), 
 El Molar, Provincia de Madrid – en kommun
 El Molar (ort i Spanien, Madrid), Provincia de Madrid, 

Robotskapade Spanienförgreningar